«Пробуждение» (, 1954) — короткометражная драма из телесериала Дуглас Фэрбенкс представляет, сценарий которой основан на повести Гоголя «Шинель». В главной роли снялся Бастер Китон.

Интересные факты 
 Роль Служащего (, прототип — Акакий Акакиевич Башмачкин) стала первой драматической ролью Бастера Китона в кино.
 Сюжет Гоголя существенно изменен. В фильме очевидны аллюзии на антиутопию Джорджа Оруэлла «1984».

В ролях 
 Бастер Китон — Служащий
 Джеймс Хэйтер — Правитель страны
 Карл Яффе — Портной
 Линн Коул — Девушка
 Джеффри Кин — Начальник

Ссылки 
 
  Фильм «Пробуждение» на сайте youtube.com

Фильмы США 1954 года
Экранизации произведений Николая Гоголя